Чемпіонат Польщі з футболу 1958  — проводився у 1958 році. У змаганні брали участь дванадцять команд. Чемпіоном Польщі став клуб ЛКС (Лодзь).

Підсумкова таблиця 

І = матчі; О = набрані очки; В = перемоги; Н = нічиї; П = поразки; М = забиті та пропущені м'ячі

Бомбардири

Джерела 
 Чемпіонат Польщі на сайті RSSSF 
 Історія чемпіонатів Польщі 

1958
Польща
1958 у Польщі